Стойково:

 Стойково — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Хасково.
 Стойково — село в Катеринопольском районе Черкасской области Украины.